Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2002 im Dameneinzel im Badminton.

1. Runde
  Amrita Sawaram -  Caroline Vaughn: 7-1 / 7-3 / 7-0
  Denyse Julien -  Anjali Gudhka: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Lisa Lynas -  Sheen Rasheed: 7-0 / 2-7 / 7-4 / 7-1
  Kerry Ann Sheppard -  Jean Mabiza: 7-3 / 5-7 / 7-1 / 7-2
  Chandrika de Silva -  Sarah Le Moigne: 7-3 / 8-7 / 1-7 / 7-2
  Juliette Ah-Wan -  Mariama Eastmond: 7-0 / 7-1 / 7-3
  Trupti Murgunde -  Solenn Pasturel: 8-6 / 7-1 / 7-4
  Kellie Lucas -  Claire Henderson: 5-7 / 7-4 / 7-0 / 7-1
  Kuburat Mumini -  Nigella Saunders: 7-3 / 8-6 / 5-7 / 7-4
  Rebecca Bellingham -  Dionne Forde: 7-2 / 7-0 / 7-0
  Kara Solmundson -  Lucy Burns: 7-1 / 7-2 / 7-2
  B. R. Meenakshi -  Amaani Rasheed: 7-0 / 7-0 / 7-2
  Grace Daniel -  Elizabeth Cann: w.o.
  Asma Butt -  Theresa Tetteh: w.o.
  Jane Crabtree -  Mary Ennoo: w.o.

2. Runde
  Aparna Popat -  Lenny Permana: 8-7 / 7-4 / 7-1
  Amrita Sawaram -  Joyce Malebogo Arone: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Nicole Gordon -  Wong Mew Choo: 7-4 / 7-3 / 7-3
  Denyse Julien -  Grace Daniel: 7-0 / 7-0 / 7-2
  Tracey Hallam -  Catherina Paulin: 7-0 / 7-1 / 7-3
  Lisa Lynas -  Kerry Ann Sheppard: 7-3 / 2-7 / 7-4 / 3-7 / 7-5
  Susan Egelstaff -  Deepthi Chapala: 7-0 / 7-4 / 7-1
  Chandrika de Silva -  Asma Butt: 7-2 / 7-2 / 7-0
  Trupti Murgunde -  Juliette Ah-Wan: 7-4 / 7-0 / 7-3
  Ng Mee Fen -  Kellie Lucas: 7-1 / 7-0 / 7-3
  Fiona Sneddon -  Kuburat Mumini: 7-0 / 7-0 / 7-3
  Julia Mann -  Elena Johnson: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Kara Solmundson -  Rebecca Bellingham: 7-2 / 7-5 / 7-5
  Li Li -  Karen Foo Kune: 7-1 / 7-0 / 7-0
  B. R. Meenakshi -  Jane Crabtree: 7-2 / 7-1 / 7-0
  Kelly Morgan -  Leungo Tshweneetsile: 7-0 / 7-0 / 7-0

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

2002
Badminton 2002
Badminton
Badmintonwettbewerb in Manchester
Frauenbadmintonwettbewerb